Engine House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Feuerwehrhäuser:

 Engine House in Auburn, Maine, NRHP-ID 78000156
 Engine House No. 1 in Sandusky, Ohio, NRHP-ID 82001394 
 Engine House No. 10 in Washington, D.C., NRHP-ID 08001063 
 Engine House No. 13 in Tacoma, Washington, NRHP-ID 86000964 
 Engine House No. 16 in Columbus, Ohio, NRHP-ID 95000580 
 Engine House No. 28 in Buffalo, New York, NRHP-ID 01000554 
 Engine House No. 31 in San Francisco, Kalifornien, NRHP-ID 87002290 
 Engine House No. 34 in Boston, Massachusetts, NRHP-ID 85003375 

Siehe auch:
 Engine House No. 3
 Engine House No. 4
 Engine House No. 6
 Engine House No. 8
 Engine House No. 9
 Engine House No. 11
 Engine House No. 18